Песчанский район

 Песчанский район — район в Винницкой области Украины
 Песчанский район — название Городищенского района Волгоградской области до 1938 года
  — бывшая административно-территориальная единица Молдавской АССР.
Песчанский район — административный район Шадринского округа Уральской области, существовавший с 1924 по 1929 годы.